Сол — распространённое имя (, реже Sol как сокращение от Solomon и аналогов), фамилия, а также другие значения.

Носители фамилии 
 Сол, Джон Ролстон (род. 1947) — канадский философ, писатель и эссеист.
 Сол, Питер (род. 1934) — американский художник.
 Сол, Фрэнк (1924—2019) — американский профессиональный баскетболист.

Другое 
 Сол — бог солнца в древнеримской религии.
 Сол — марсианские сутки (24 часа 39 минут 35,24409 секунды).

См. также 
 Sol Bianca: Сокровища погибших планет — шестисерийный ОВА-сериал, приквел Sol Bianca.